Кюель-Сала () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Кюель-Сала — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°33' с. ш. 112°10' в. д..
 Кюель-Сала — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°11' с. ш. 124°41' в. д..
 Кюель-Сала — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°15' с. ш. 125°33' в. д..
 Кюель-Сала — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19' с. ш. 128°08' в. д..

Примечания

См. также 
 Сала-Кюель